Wiatrowo ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Wiatrowo (Wągrowice) (Wiatrowo, 1939–1945 Windheim, Kreis Wongrowitz/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wiatrowo (Damnica) (Viatrow, 1938–1945 Steinfurt, Kreis Stolp/Pommern)